Turniej o Brązowy Kask 1989 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1989 zwycięzców wyłoniono na podstawie wyników dwóch turniejów finałowych.

Wyniki

Pierwszy finał 
 12 sierpnia 1989 r. (sobota), Gniezno

Drugi finał 
 13 sierpnia 1989 r. (niedziela), Ostrów Wielkopolski

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1989
1989 w sporcie żużlowym
1989 w polskim sporcie